Frederik van Beieren (1339-1393), hertog van Beieren-Landshut (1375-1393)
 Frederik III van Saksen, keurvorst van Saksen  (1486-1525) en beschermheer van Luther